Nacon (ранее Bigben Interactive) — французская игровая компания, находящихся в Лескене. Компания больше всего известна WRC играми, а также аксессуарами для игровых приставок.

История 
Компания основалась в 1981 году во Франции Алэйном Фальк и текущим в данный момент президентом Стефан Голлером. Обычно, компания занималась продукцией кварцевых часов, но в 1993 она вошла в игровую индустрию, а затем, в 1996 Bigben Interactive также занялась производством игровых аксессуаров.

В 2001 году компания решила делать аксессуары и издавать игры для Sega Dreamcast.

В 2003 компания начала делать свои игры. В 2016, Atari продала Bigben Interactive права на серии игр «Test Drive», серия «V-Rally» также была продана Bigben Interactive примерно в это же время без официального объявления. Позже Bigben Interactive сообщила, что в 2019 году выйдет продолжение серии «Test Drive Unlimited».

В мае 2018 году компания Bigben Interactive купила студию Cyanide Studio за 20 миллионов евро.До 2020 года Bigben Interactive была дочерней компанией Bigben Group, которая также курировала Nacon, ее компанию по производству аксессуаров для видеоигр. 11 февраля 2020 года материнская компания объявила об объединении Bigben Interactive и Nacon в единое целое под названием Nacon.

В 2022 году компания покупает Midgar Studio и Daedalic.

Изданные игры

Примечания 

Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр Франции